1988
Европско првенство у фудбалу 1988.

Квалификције за Европско првенство у фудбалу 1988. су се одржале од септембра 1986. до децембра 1987. године. 32 репрезентације су биле подељене у 7 група. Западна Немачка се квалификовала директно као домаћин првенства.

Квалификоване репрезентације 

 Напомене:
 <div id="1">1 Подебљана година означава првака у тој години
 <div id="2">2 Коса година означава домаћина у тој години

Жреб
Жреб за групну фазу квалификација је одржан 14. фебруара 1986. године.

Резиме

Први круг

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Референце

Спољашње везе 

 УЕФА Еуро 1988
 УЕФА Еуро 1988 квалификације

Европско првенство у фудбалу 1988.
Квалификације за Европско првенство у фудбалу 1988.